Töyrysaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Töyrysaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Töyrysaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar